Boris Stürmer – politico russo
 Christina Stürmer – cantante austriaca
 Karl Stürmer – allenatore di calcio e calciatore austriaco
 Klaus Stürmer – calciatore tedesco